El término río Agrio puede referirse a:

 Río Agrio, río en la provincia del Neuquén, Argentina; o
 Río Agrio (España), río de España.